Rossius ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rossius-Rhyn (1874–1939), deutscher Architekt
 Jean Rossius (1890–1966), belgischer Radrennfahrer
 Raymond Rossius (* 1926), belgischer Theaterregisseur 

Siehe auch:
 Rosius